Ženská dvouhra Rothesay International Eastbourne 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo čtyřicet osm hráček. Obhájkyní titulu byla Lotyška Jeļena Ostapenková, která ve finále nestačila na Kvitovou.

Původně druhá nasazená Ons Džabúrová z dvouhry odstoupila po triumfu na předcházejícím bett1open. Vzhledem k odhlášení světové dvojky Anett Kontaveitové, obhajující finálovou účast, i díky prohrám Badosové a Sakkariové v druhém kole, získala Tunisanka jistotu, že se v novém vydání žebříčku poprvé posune na druhé místo. V Eastbourne zasáhla pouze do deblové soutěže, kde nastoupila po boku vracející se Sereny Williamsové.

Brazilka Beatriz Haddad Maiová se výhrou ve druhém kole nad Kanepiovou stala první tenistkou od Sereny Williamsové v letech 2015–2018, která na travnatém povrchu zvítězila alespoň v jedenácti duelech v řadě. Do turnaje vstupovala jako vítězka turnajů v Nottinghamu a Birminghamu. Její šňůru dvanácti vítězných zápasů ukončila v semifinále Kvitová.

Vítězkou se stala čtrnáctá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále zdolala osmou nasazenou obhájkyni titulu Jeļenu Ostapenkovou z Lotyšska po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devětadvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour, ale prvním od Qatar Total Open 2021. Zároveň triumfovala jako první Češka v kalendářním roce. Získala již pátý titul na trávě, když jediným prohraným soubojem o titul na tomto povrchu tak zůstalo finále právě z Eastbourne z rok 2011. Zlomovým momentem se stala čtvrtá hra druhé sady, kdy Češka odvrátila všech pět brejkbolů soupeřky a šla do vedení 3–1. Na servisu Kvitová během turnaje dominovala, když své podání prohrála pouze dvakrát v prvním setu třetího kola proti Boulterové, který jako jediný v turnaji ztratila.

Ostapenková následně nenastoupila k finálové utkání čtyřhry, když jako důvod uvedla zranění palce na pravé noze.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rothesay International Eastbourne 2022